Марьевский сельсовет — сельское поселение в Инжавинском районе Тамбовской области Российской Федерации.

Административный центр — село Кулевча.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 232-З «Об установлении границ и определении места нахождения представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области».

В соответствии с Законом Тамбовской области от 8 ноября 2010 года № 702-З объединены Ломовский и Марьевский сельсоветы — в Марьевский сельсовет/

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Деревня Дмитриевка.

Примечания 

Муниципальные образования Инжавинского района
Сельские поселения Тамбовской области